Виктор Семёнович Торкановский (28 марта 1921 — Воронеж, РСФСР, СССР — 25 декабря 2015 Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор, Участник Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель Российской Федерации.

Биография 
Родился 28 марта 1921 года в Воронеже в семье военного врача. В 1938 году учился на историческом факультете Ленинградского университета (ныне Институт истории СПбГУ), организатором которого был Вознесенский А. А. С 1941 года в рядах РККА. Служил бойцом истребительного батальона НКВД. Участник битвы за Ленинград. Эвакуирован вместе с матерью в Душанбе так как заболел дистрофией. После поправки летом 1942 года был призван в армию, учился в полковой школе 228-го запасного полка Сталинградского фронта, артиллеристом участвовал в обороне Сталинграда. Служил в 228-й армии. Воевал в Старом Петергофе в 239-ом истребительном батальоне. После войны был награждён Орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1946 году окончил университет стал преподавателем кафедры политэкономии. Работал на кафедре ассистентом профессора Вознесенского А. А. В 1948 году работников кафедры в том числе и сам Торкановский подверглись репрессиям, были арестованы многие преподаватели и студенты, руководитель кафедры Вознесенский был арестован и в 1950 году расстрелян. После смерти Сталина в 1954 году, защитил кандидатскую диссертацию. В 1955 году был реабилитирован, вернулся к научной деятельности начав работу в Ленинградском финансово-экономическом институте (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет). В 1968 году защитил докторскую диссертацию «Новые явления в развитии монополистического капитализма». Умер 25 декабря 2015 года.

Научная деятельность 
Автор 150 научных работ методических материалов, 12 монографий и учебников. Исследовал вопросы в области финансов и финансовых рынков, новые явления в экономике современного капитализма.

Награды 

 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Медаль «За оборону Сталинграда»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Заслуженный учитель Российской Федерации;
 Орден Отечественной войны.

Основные работы 
Книги
 
Пособия
 
 
 
 
 
 Торкановский В. С. Вопросы экономики
 Торкановский В. С. Мировая экономика и международные отношения.
 Торкановский В. С. Экономические науки.
 Торкановский В. С. Финансы СССР.

Примечания 

Участники Великой Отечественной войны
Доктора экономических наук
Кандидаты экономических наук
Профессора
Участники битвы за Ленинград
Экономисты СССР
Экономисты России
Экономисты XX века
Экономисты XXI века